KKJ bezeichnet:

 die japanische Mangaserie Kamikaze Kaito Jeanne bzw. die entsprechende Zeichentrickserie Jeanne, die Kamikaze-Diebin;
 den IATA-Code für den Flughafen Kitakyūshū, Japan;
 ein finnisches geographisches Koordinatensystem (kartastokoordinaattijärjestelmä), siehe Gauß-Krüger-Koordinatensystem#Die finnischen YKJ-Koordinaten.

KKJ